le premier won sud-coréen, en vigueur de 1945 à 1953 ;
 le second won sud-coréen, en vigueur depuis 1962.

Monnaie coréenne